Luburić ist der Familienname folgender Personen:

 Melissa Luburić Bean (* 1962), US-amerikanische Politikerin
 Vjekoslav Luburić (1914–1969), Leiter des KZ Jasenovac
 Zdravko Luburić (* 1942), deutsch-kroatischer Schriftsteller